Der Begriff PlayStation bezeichnet:
 PlayStation, eine Spielkonsole von Sony
PlayStation (Marke), eine Marke von Sony

Play Station steht für:
 Eine CD-ROM-Erweiterung von Sony für das SNES, siehe: Zubehör zum Super Nintendo Entertainment System#Play Station (CD-ROM-Erweiterung),